Hunt the wumpus (computerspel) een reeks computerspellen
Discord (software) een sociaal platform met als mascotte het figuurtje Wumpus